Алфавит для национальных языков Бенина () — сводный алфавит для записи языков Бенина. Был принят Национальной лингвистической комиссией Бенина в 1975 году (декрет 75-272 от 24 октября 1975 года). В период с 1990 по 2008 год неоднократно пересматривался Национальным центром прикладной лингвистики.

В 1990 году была пересмотрена орфография языков аджа, бариба, боко, ваама, ген, денди, йом, йоруба, фера, фон, фула и эде.

В 2008 году была пересмотрена орфография языков аджа, ании, бариба, биали, боко, ваама, ген, денди, дитаммари, йобе, йом, йоруба, лукпа, мбелиме, натени, фудо, фон и фула.

Буквы 

Тона обозначаются диакритическими знаками
 низкий тон обозначается акутом (´)
 высокий тон — грависом (`)
 восходящий тон — гачеком (ˇ)
 нисходящий тон — циркумфлексом (ˆ)
 средний тон — макроном (¯)

В зависимости от языка используются три способа обозначения назализации:
 добавление знака n после гласного (an, en, ɛn)
 добавление тильды над гласным (ã, ẽ, ɛ̃)
 добавление тильды под гласным (a̰, ḛ, ɛ̰).

Примечания 

Языки Бенина
Бенин